Белоголовый гриф (Gyps fulvus)
 Белоголовый гриф (Trigonoceps occipitalis)